Особняк Джерома (англ. Jerome Mansion) - резиденция американского финансиста Леонарда Джерома, одного из самых богатых и влиятельных людей в Нью-Йорке в середине-конце XIX века, делового партнера Корнелиуса Вандербильта.  Особняк располагался на углу Восточной 26-й улицы и Мэдисон-авеню, напротив парка Мэдисон-сквер. Его строительство шло с 1859 по 1865 год.

История 
У шестиэтажного особняка была модная в то время мансардная крыша, театр на шестьсот мест, зал для завтраков, который мог обслуживать до семидесяти человек, белый и золотой бальный залы с фонтанами из шампанского и одеколона, и «великолепный» вид на парк. Дочь Джерома, Дженни Джером, выросшая в особняке, позже стала леди Рэндольф Черчилль, матерью Уинстона Черчилля. 

Когда Джером переехал в Аптаун, особняк был продан, и в нем разместилось несколько частных клубов, в том числе Клуб Юнион-лиги (англ. Union League Club; 1868-1881), Университетский клуб (англ. University Club), клуб Тёрф (англ. Turf Club), а с 1899 года там находился Манхэттенский клуб (англ. Manhattan Club), бастион демократических политиков - Сэмюэла Тилдена, Гровера Кливленда, Франклина Д. Рузвельта, Альфреда Э. Смита и др. 23 ноября 1869 года в особняке Джерома состоялось собрание, в результате которого был основан Метрополитен-музей. 

В 1965 году зданию был присвоен статус памятника, но когда владелец в течение двух лет не смог найти покупателя, в 1967 году власти разрешили снести особняк и построить на его месте небоскрёб Нью-Йорк-Мёрчендайз-март (англ. New York Merchandise Mart).

См. также 

 Мэдисон Сквер 
 Флэтайрон

Примечания

Библиография 

Burrows, Edwin G. & Wallace, Mike (1999), Gotham: A History of New York City to 1898, New York: Oxford University Press, ISBN 0-195-11634-8

Ссылки 

 
 
 
Здания и сооружения, утраченные в 1967 году
История Нью-Йорка